CZH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Corozal (Belize)